San-jüan je čínské místopisné jméno, které může znamenat:

 San-jüan (Fu-ťien) – čínský okres v městské prefektuře Sien-jang v provincii Fu-ťien;
 San-jüan (Šen-si) – čínský městský obvod v městské prefektuře San-ming v provincii Šen-si.